Patočka je české příjmení, které nesou mimo jiné tyto osobnosti:

 Bernardin Patočka (zemř. 1760) – český františkán a kazatel
 František Patočka – více osob
 Jakub Patočka (* 1973) – český novinář, sociolog a ekologický aktivista
 Jan Patočka (1907–1977) – český filosof a disident
 Jan František Patočka – český rytec
 Jana Patočková, rozená Hampejsová (1838–1921) – česká spolková činovnice, manželka spisovatele Františka Patočky
 Jaromír Patočka (* 1935) – český právník, bývalý politik z Mladé Boleslavi
 Jaroslav Patočka (* 1973) – český operní pěvec
 Jiří Patočka (rozcestník) – více osob
 Josef Patočka (1914–1998) – český herec
 Květoslava Patočková (1912–1991) –  alias semilská bába, bylinkářka a lidová léčitelka
 Libuše Patočková (1933–2010) – československá běžkyně na lyžích
 Miloš Patočka – český herec
 Tereza Patočková (* 1992) – reprezentantka České republiky v judu

Česká příjmení